Guillermo Méndez puede referirse a:

 Guillermo Andrés Méndez (1994-), futbolista uruguayo;
 Guillermo Méndez Carranza (1980-), músico, compositor y productor musical mexicano;
 Guillermo Méndez Guiú (1955-), compositor, director y productor musical mexicano;